Mbéré steht für:
 Mbéré (Adamaoua), Bezirk in der Region Adamaoua, Kamerun
 Mbéré (Fluss), Fluss in Zentralafrika und linker Quellfluss des Logone

Siehe auch:
 Mbere, Bantusprache